Tele Pesaro o anche TELEPESARO è stata una televisione privata attiva sulla costa marchigiana, specializzata nelle notizie locali, con un apposito telegiornale, arricchito da una Anteprima SPORT dedicato in prevalenza al basket data la presenza a Pesaro di una squadra di grandi tradizioni. Il palinsesto, secondo le regole prevalenti dell'epoca, era specialmente caratterizzato da film e da telefilm.

Rilevata da un network nazionale di emittenti televisive cambia il suo nome in Antennatre Marche, la copertura da cittadina passa ad essere regionale e l'emittente si dota di redazioni giornalistiche che forniscono servizi di cronaca, cultura, politica e sport sul territorio della regione.
La sede principale è sempre rimasta a Pesaro, inizialmente in Via Perozzi e poi con la nuova proprietà nel vicino quartiere di Villa Fastigi.

Telepesaro è rimasta attiva fino a metà degli anni '90

Rubriche 
 Pomeriggio film no stop
 Cartoni animati
 Non Tutto, ma di tutto
 Telepesaro notizie
 Scopri e vedi cosa c'è
 Lino: le carte e il destino
 Il Contagrane
 Gli amici di Luciano (a cura di Luciano Minghetti)

Altri progetti 

Reti televisive locali italiane del passato